Цапок — українське прізвище.

Відомі носії 

 Цапок Георгій Антонович (1896-1971) — український радянський театральний художник.
 Цапок Сергій Вікторович (1976-2014) — російський злочинець.